Macierz (arch. „matka”; łac. matrix − samica rozpłodowa, roślina macierzysta; od matr-, mater − matka) – nazwa jednego z wielu poniższych pojęć.

 Nauki ścisłe
 macierz – w matematyce, układ elementów zapisanych w postaci prostokątnej tablicy
 macierz ABCD – w optyce geometrycznej
 macierz S (macierz rozpraszania) – w mechanice kwantowej
 macierz dyskowa – w informatyce, urządzenie przechowywania danych złożone z dysków twardych

 Biologia
 macierz jądrowa – struktura białkowa tworząca wewnętrzny szkielet jądra komórkowego
 macierz mitochondrialna – substancja wypełniająca wnętrze mitochondrium
 macierz pozakomórkowa – struktura międzykomórkowa wiążąca tkankę

 Organizacje
 Macierz Czeska – czeska organizacja kulturalno-oświatowa
 Macierz Morawska – morawskie stowarzyszenie i wydawnictwo naukowe
 Macierz Szkolna – stowarzyszenia kulturalno-oświatowe, m.in. Macierz Polska (Lwów, 1822), Macierz Ziemi Cieszyńskiej (1855), Polska Macierz Szkolna (Królestwo Polskie, 1906)

 Miejscowości
 Macierz – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Moryń
Literatura
 Macierz – powieść Marii Rodziewiczówny

Zobacz też 

 Wielka Macierz – tytuł bogini Kybele